Кинофестива́ль:
 Кинофестиваль
 Кинофестиваль (фильм)